Долон:
 Долон — персонаж древнегреческой мифологии, сын Евмела (Эвмеда), защитник Трои.
 Долон — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама. См. Список детей Приама.
 Долон, Осип Францевич (1774—1821) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 (7815) Долон — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.